Прежевский — фамилия:

 Прежевский, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3461; 26 ноября 1819.
 Прежевский, Фёдор Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7869; 26 ноября 1847.